Норелиус () — фамилия шведского происхождения. Известные носители: 

 Норелиус, Бенкт (1886—1974) — шведский гимнаст.
 Норелиус, Кристин (род. 1956) — американская гребчиха.